Uefacupen 1972/1973 vanns av Liverpool, England efter finalseger mot Borussia Mönchengladbach från det dåvarande Västtyskland.

Inledande omgångar

Första omgången

Andra omgången

Tredje omgången

Slutspel

Slutspelsträd

Kvartsfinaler

Semifinaler

Finaler

Första mötet

Andra mötet 

Liverpool FC vinnare med sammanlagt 3-2

Externa länkar 
  Officiell sida
  Resultat på RSSSF.com

1972/1973
Fotbollssäsongen 1972/1973
1972 i Europa
1973 i Europa